Tenisowy turniej WTA Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2008 odbył się w dniach 24 lutego - 2 marca w amerykańskim Memphis na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 175 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008